La ligne 68 est une ancienne ligne du tramway vicinal de Charleroi de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Charleroi à Ransart entre  et .

Histoire 
 : mise en service en traction électrique entre Charleroi Eden et Ransart Masses-Diarbois sous l'indice 68, section Charleroi - Jumet (croisement avec la ligne ferroviaire 119) commune avec la ligne 62, nouvelle section jusqu'à Jumet Rue Lambert (capital 10) et section commune avec la ligne 57.

 : prolongement de Ransart Masses-Diarbois à Place (nouvelle section, capital 198).

 : nouvelle section entre Ransart Place et Heppignies exploitée en navette sous l'indice 67.

 : prolongement de la navette d'Heppignies à Wangenies (nouvelle section).

 : mise en service d'un service électrique vers Namur (voir cette section sur l'article Tramway vicinal de Charleroi).

 : terminus du 67 reporté de Namur Gare à Namur Rue du Vicinal (avenue des Croix du Feu).

 : travaux d'électrification de la ligne ferroviaire 144 à Onoz, coupure de la ligne aérienne et traversée des voies tractée par un autorail.

 : suppression de la section Velaine - Namur et du service 67.

 : suppression de la section Ransart Place - Velaine et du service 67, il reste cependant utilisé comme filme pour signaler la correspondance avec l'autobus pour Namur.

 : suppression.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Charleroi
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway vicinal de Charleroi
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut
tram
tram
tram
tram
tram
tram
tram
tram
tram
tram
tram
tram
tram
tram
tram
tram